Самарканд () — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана. Административный центр Самаркандского сельского округа.

География 
Находится примерно в 65 км к западу от районного центра, посёлка Ботакара. Код КАТО — 354063100.

История 
Основано в 1920 г.

Население 
В 1999 году население села составляло 1195 человек (601 мужчина и 594 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 1302 человека (676 мужчин и 626 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Бухар-Жырауского района
Немецкие населённые пункты в Казахстане